Натуральне число 881
 881 рік до нашої ери
 881 рік нашої ери